Tutto qui – album video di Claudio Baglioni del 2007
 Tutto qui – singolo di Laura Bono del 2010, dall'album La mia discreta compagnia